Le Carla-Bayle é uma comuna francesa na região administrativa de Midi-Pyrénées, no departamento de Ariège.

Demografia

Ver também
Comunas do departamento de Ariège